Sic

 Sic — латинское слово, обозначающее «так», «таким образом».
 SiC — химическая формула карборунда (карбида кремния).
 (sic) — вариант названия песни Slipknot одноимённой группы.

См. также